A avut loc în istorie:

 Bătălia de la Poitiers (10 octombrie 732) dintre franci și armata musulmană a califatului Umayyad.
 Bătălia de la Poitiers (19 septembrie 1356) în Războiul de 100 de Ani dintre Franța și Anglia